Преторія — місто, столиця Південно-Африканської Республіки
 Преторія — село, Переволоцький район, Оренбурзька область, Росія